Pyxis – rodzaj żółwia
 Pyxis (Kompas) – gwiazdozbiór
 Pyksis – rodzaj naczynia, używanego w starożytności
 Pyxis – puszka na hostie